Acanto puede referirse a:
 El nombre común del Acanthus mollis, una planta herbácea perenne.
 La antigua ciudad griega de Acanto.
 Acanto, un personaje menor de la mitología griega.
 Acanto, decoración realizada en capiteles, tomando como motivo de la decoración las hojas de la Acanthus mollis.
Acanto de Esparta es el nombre de un atleta de la antigua Grecia.

Enlaces externos